Typ 39 (auch Type 39) steht für:
 Bugatti Type 39, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Peugeot Typ 39, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Type 39 oder Code39, ein alphanumerischer Zeichensatz

Abkürzung